Bonnes (Charente), municipi al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània, França)
 Bonnes (Viena), municipi al departament de la Viena (regió de la Nova Aquitània, França)
 Les Bonnes, obra de teatre escrita l'any 1947 per Jean Genet i dirigida per Louis Jouvet, inspirada en un fet real, l'anomenat afer Papin
 Étienne Bonnes (Argelièrs, 1894 – segle XX), jugador de rugbi a 15 francès que va competir durant les dècades de 1910 i 1920